Гарденијас има више значења:

 Гарденијас (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Гарденијас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гарденијас (Уејапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику